Teran bezeichnet:

 Terrano, eine Rebsorte

Teran ist der Familienname folgender Personen:

 Janez Teran, jugoslawischer Tischtennisspieler
 Joseph Teran (* 1977), US-amerikanischer Mathematiker
 Sanath Teran Jayasuriya (* 1969), sri-lankischer Cricketspieler, siehe Sanath Jayasuriya

Siehe auch:
 Terán